«Об Общественном договоре, или Принципы политического Права» () — трактат 1762 года французского философа Жан-Жака Руссо.

Согласно Руссо, в ходе исторического развития человечества общественный договор был нарушен (это произошло из-за непрерывной борьбы частных интересов, а также злоупотреблений представителей власти); однако народ имеет законное право вернуть себе утраченную свободу, восстановив первоначальное общественное соглашение (фактически речь идёт о праве на революцию).

Историк философии Т. Б. Длугач отмечает: «Любовь ко всем людям, к простым людям — источник демократических устремлений Руссо. Самое главное его сочинение „Об Общественном Договоре“ (1762) не было понято современниками, в последующем его восприняли якобинцы. Это произошло потому, что Руссо на много лет опередил французскую революцию. Известно только, что перед смертью Руссо (1778 г.) к нему в Эрменонвилль приезжал Робеспьер, а перед революцией (1789) отрывки из этого сочинения на площадях перед толпами народа читали Сен-Жюст и Марат».

На русский язык «Общественный договор» переводился в конце XVIII века, однако этот перевод не был опубликован. Затем «Общественный договор» переводился В. Ютаковым в 1903 году, С. Нестеровой (1906), Френкелем (1906) и Л. Немаковым (1907).

Примечания

Литература 
 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. — М., 1969.
 

Произведения Жан-Жака Руссо
Трактаты